Greenwich kan avse:

 2830 Greenwich - en asteroid

Geografi

Australien 

 Greenwich, New South Wales, New South Wales, Lane Cove,

Storbritannien 

 Royal Borough of Greenwich, London
 Greenwich – en stadsdel (tidigare en stad) i sydöstra London 
 Greenwich Park, London

USA 

 Greenwich, Connecticut, ort, Fairfield County, 
 Greenwich, New York, Washington County, 
 Greenwich, Ohio, Huron County,

Se även USA
 Greenwich Village – en stadsdel i New York
 East Greenwich, Rhode Island
 West Greenwich, Rhode Island

Se även 
 Greenwich Mean Time – ursprungligen medelsoltiden vid observatoriet i Greenwich, numera synonym till Koordinerad universell tid
 Koordinerad universell tid – referens för exakta tidsangivelser

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar